

Toponymie 

 Chocó est un des 32 départements de la Colombie.
  est un des 14 districts de la Province de Castilla au Pérou

Autres sens 
 Diminutif de chocolat